Эдвард Бридж «Тед» Дэнсон III (, род. 29 декабря 1947) — американский актёр, наиболее известный по главным ролям в ситкомах «Весёлая компания» и «Беккер». Он также снялся в ситкомах «Умерь свой энтузиазм» и «Смертельно скучающий» и в драме «Схватка».

За свою карьеру протяженностью более чем в тридцать лет Дэнсон был номинирован на четырнадцать премий «Эмми», выиграв две, десятикратно номинировался на «Золотой глобус», трижды победив, а также получил собственную звезду на «Голливудской „Аллее славы“» в 1999 году. Он занял второе место в списке 25 икон телевидения по версии «TV Guide».

Он также снялся в нескольких фильмах, самые известные из которых — «Трое мужчин и младенец» и его продолжение «Трое мужчин и маленькая леди», «Родственники» с Изабеллой Росселлини, «Наравне с отцом» вместе с Маколеем Калкиным.

С 1995 года женат на обладательнице премии «Оскар», актрисе Мэри Стинберджен.

Фильмография

Ссылки 

 Danson receives the Alumni Distinguished Achievement Award from his alma mater, Carnegie Mellon University, in 2003 
 Video of Danson at Oceana event 
 NYTimes March 2010 feature article 

Голливудская «Аллея славы»
Выпускники Кентской школы (Коннектикут)
Выпускники Колледжа изящных искусств в Университете Карнеги — Меллона
Почётные доктора Университета Карнеги — Меллона